Listronotus — род жуков-долгоносиков из подсемейства Cyclominae (Listroderini). Новый Свет.

Распространение 
Встречаются в Северной и Южной Америке от Канады до Чили.

Описание 
Мелкие и среднего размера жуки, длина тела от 1 до 14 мм. Рострум среднего размера; опушение состоит из субокруглых чешуек и щетинок; прикрепление усиков дистальное; первый сегмент жгутика усика примерно равен второму или короче его; постокулярные доли имеются, хорошо развиты; надкрылья от продолговато-овальных до удлиненно-овальных, с выпуклые промежутками.

Ассоциированы, в том числе, с полуводными и болотными растениями. Питаются листьями (имаго) и корнями растений (личинки). Среди растений-хозяев представители семейств Poaceae, Polygonaceae, Fabaceae, Asteraceae, Salviniaceae, Hydrocharitaceae, Alismataceae, Apiaceae, Malvaceae, Lauraceae и другие.

Систематика 
Род Listronotus включён в состав подтрибы Palaechthina из трибы Listroderini и близок к родам Gunodes, Haversiella, Inaccodes, Anorthorhinus, Neopachytychius, Palaechthus, Palaechtodes, Steriphus, Tristanodes. В качестве сестринских для Listronotus рассматриваются роды Steriphus (Австралия) и Neopachytychius.

Синонимия 
Среди синонимов родовой группы следующие таксоны.
 Anchodemus LeConte, 1876
 Aulametopiellus Brèthes, 1926
 Hyperodes Jekel, 1865
 Lixellus LeConte, 1876
 Macrops Kirby Richardson, 1837
 Mascaranxia Bosq, 1935
 Mascarauxia Desbrochers, 1898
 Pseudhyperodes Hustache, 1939
 Relistrodes Brèthes, 1910

Классификация 
Род включает около 200 видов.

 Listronotus alternatus (Dietz, 1889)
 Listronotus americanus LeConte, 1876
 Listronotus angustatus (Champion, 1902)
 Listronotus annulipes (Blatchley, 1925)
 Listronotus anthracinus (Dietz, 1889)
 Listronotus appendiculatus (Boheman, 1842)
 Listronotus arizonicus O’Brien, 1981
 Listronotus bagoiformis Champion, G.C., 1902
 Listronotus blandus Henderson, 1940
 Listronotus blatchleyi Henderson, 1940
 Listronotus borrichiae O’Brien, 1981
 Listronotus burkei O’Brien, 1981
 Listronotus californicus (Dietz, 1889)
 Listronotus callosus LeConte, 1876
 Listronotus carinatus (Blatchley, 1928)
 Listronotus caudatus (Say, 1824)
 Listronotus conabilis O’Brien, 1981
 Listronotus cribricollis LeConte, J.L., 1876
 Listronotus crypticus O’Brien, 1981
 Listronotus cryptops (Dietz, 1889)
 Listronotus debilis Blatchley, 1916
 Listronotus deceptus (Blatchley, 1915)
 Listronotus deitzi O’brien, 1979
 Listronotus delumbis (Gyllenhal, 1834)
 Listronotus dietrichi (Stockton, 1963)
 Listronotus dietzi O’Brien, 1979
 Listronotus distinctus Henderson, 1940
 Listronotus distinguendus Schenkling, S. & Marshall, G.A.K., 1931
 Listronotus dorsalis (Dietz, 1889)
 Listronotus durangoensis O’Brien, 1977
 Listronotus echinatus (Dietz, 1889)
 Listronotus echinodori O’Brien, 1977
 Listronotus elegans Van Dyke, 1929
 Listronotus elegantulus O’Brien, 1981
 Listronotus fasciatus O’Brien, 1981
 Listronotus filiformis
 Listronotus floridensis Blatchley & Leng, 1916
 Listronotus frontalis LeConte, 1876
 Listronotus gracilis LeConte, J.L., 1876
 Listronotus grypidioides (Dietz, 1889)
 Listronotus hirtellus (Dietz, 1889)
 Listronotus hoodi (Stockton, 1963)
 Listronotus hornii (Dietz, 1889)
 Listronotus humilis (Gyllenhal, 1834)
 Listronotus hyperodes (Dietz, 1889)
 Listronotus impressifrons LeConte, J.L., 1876
 Listronotus impressus Van Dyke, 1929
 Listronotus inaequalis LeConte, J.L., 1876
 Listronotus incompletus (Hatch, 1971)
 Listronotus ingens Henderson, 1940
 Listronotus insignis Henderson, 1940
 Listronotus laramiensis (Angell, 1893)
 Listronotus latinasus (Blatchley, 1922)
 Listronotus latiusculus LeConte, J.L., 1876
 Listronotus leechi Sleeper, 1955
 Listronotus leucozonatus Chittenden, 1926
 Listronotus lodingi (Blatchley, 1920)
 Listronotus maculatus (Hatch, 1971)
 Listronotus maculicollis (Kirby, 1837)
 Listronotus manifestus Henderson, 1940
 Listronotus marginalis O’brien, 1977
 Listronotus marshalli O’Brien, 1981
 Listronotus meridionalis O’brien, 1977
 Listronotus montanus (Dietz, 1889)
 Listronotus muratus Scudder, S.H., 1890
 Listronotus nebulosus LeConte, 1876
 Listronotus neocallosus O’Brien, 1981
 Listronotus nevadicus LeConte, 1876
 Listronotus nigropunctatus (Suffrian, 1870)
 Listronotus novellus (Blatchley, 1916)
 Listronotus obliquus LeConte, J.L., 1876
 Listronotus obscurellus (Dietz, 1889)
 Listronotus obtectus (Dietz, 1889)
 Listronotus oregonensis (LeConte, 1857)
 Listronotus pallidus O’Brien, 1981
 Listronotus pallious O’brien, 1977
 Listronotus palustris Blatchley, 1916
 Listronotus peninsularis (Blatchley, 1916)
 Listronotus plumosiventris O’brien, 1977
 Listronotus porcellus (Say, 1831)
 Listronotus poseyensis (Blatchley, 1920)
 Listronotus pseudosetosus O’Brien, 1981
 Listronotus punctiger LeConte, 1876
 Listronotus rotundicollis LeConte, 1876
 Listronotus rubtzoffi O’Brien, 1981
 Listronotus rudipennis Blatchley & Leng, 1916
 Listronotus salicorniae O’Brien, 1981
 Listronotus scapularis Casey, 1895
 Listronotus setosus LeConte, 1876
 Listronotus similis Henderson, 1940
 Listronotus sordidus (Gyllenhal, 1834)
 Listronotus sparsus (Say, 1831)
 Listronotus squamiger (Say, 1831)
 Listronotus sulcirostris LeConte, J.L., 1876
 Listronotus suturalis O’Brien, 1981
 Listronotus teretirostris (LeConte, 1857)
 Listronotus tessellatus Casey, T.L., 1895
 Listronotus texanus (Stockton, 1963)
 Listronotus truncatus (Hatch, 1971)
 Listronotus tuberosus LeConte, 1876
 Listronotus turbatus O’Brien, 1981
 Listronotus vitticollis (Kirby, 1837)
 Listronotus wallacei (Stockton, 1963)
 другие виды

Примечания

Литература 

 Blodgett SL, Denke PM, Ivie MA, O’Brien CW, Lenssen AW (1997) Listronotus montanus Dietz (Coleoptera: Curculionidae) damaging spring wheat in Montana. Canadian Entomologist 129: 377-378. doi: 10.4039/Ent129377-2
 Boivin GS, Cote M, Anciso JR (1990) Egg parasitoid of a carrot weevil, Listronotus texanus (Stockton), in the lower Rio Grande Valley, Texas. Journal of the Rio Grande Valley Horticultural Society 43: 91-92.
 Cordo HA, DeLoach CJ (1982) Weevils Listronotus marginicollis and L. cinnamoneus that feed on Limnobium and Myriophyllum in Argentina. The Coleopterists Bulletin 36: 302-308.
 Cragnolini CI (1994) Observaciones sobre el ciclo biológico y comportamiento de Listronotus dauci (Brethes) (Coleoptera-Curculionidae) en cultivos de zanahoria en Córdoba (Argentina). Agriscientia 11: 83-86.
 Edelson JV (1985) Biology of a carrot weevil, Listronotus texanus (Coleoptera: Curculionidae): Range and seasonality of infestations. Journal of Economic Entomology 78: 895-897.
 Henderson LS (1940) A revision of the genus Listronotus. University of Kansas Science Bulletin 26: 215-337.
 Martel P, Svec HJ, Harris CR (1976) The life history of the carrot weevil, Listronotus oregonensis (Coleoptera: Curculionidae) under controlled conditions. Canadian Entomologist 108: 931-934. doi: 10.4039/Ent108931-9
 O’Brien, C.W. 1977: The semiaquatic weevil genus Listronotus in Mexico and Central America (Coleoptera: Curculionidae: Cylindrorhininae). Annals of the Entomological Society of America, 70(5): 804—814.
 O’Brien, C.W. 1981: The larger, 4.5r larger millimeter, Listronotus of America north of Mexico (Cylindrorhininae: Curculionidae: Coleoptera). Transactions of the American Entomological Society, 107(1-2): 147—169.
 Rothwell NL (2003) Investigation into Listronotus maculicollis (Coleoptera: Curculionidae), a pest of highly maintained turfgrass. Electronic Doctoral Dissertations for UMass Amherst. Paper AAI3096313. http://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI3096313.

Cyclominae
Насекомые Южной Америки
Роды жесткокрылых
Насекомые Северной Америки